Лео́н Шарль Альбе́р Кальме́т (; ) — французский врач, бактериолог и иммунолог. Брат  (1858—1914), издателя газеты Le Figaro.

Член Парижской медицинской академии (1919), Парижской академии наук (1927), иностранный член Лондонского королевского общества (1921).

Биография 
Окончил школу морской медицины в Бресте. Совершил путешествия в Гонконг, Сен-Пьер и Микелон, Габон и Конго, где изучал малярию и пеллагру. В 1891 году основал Институт Пастера в Сайгоне, где занимался иммунологией и токсикологией, в частности, изучением ядов животного и растительного происхождения. Совместно с Камилем Гереном разработал вакцину против туберкулёза (БЦЖ), а также изобрёл сыворотку против чумы, и первый использовал антитоксин против змеиного яда.

Изображен на бельгийской почтовой марке 1953, советской марке (№ 2937) и марке Сент-Пьера и Микелона 1963 года.

Примечания

Литература 
 

Бактериологи Франции
Иммунологи Франции
Члены Парижской медицинской академии
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Сотрудники Института Пастера
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки